Jan Gross (ok. 1733– po 1805) –  inżynier drogowy
 Jan Gross (ur. 1934, zm. 2010) – polski fraszkopisarz
 Jan Gross (ur. 1938, zm. 2014) – polski duchowny luterański
 Jan Tomasz Gross (ur. 1947) – polski socjolog zamieszkały w USA